Oakland Clippers ist der Name folgender Franchises:

 Oakland Clippers, früherer Name der Spokane Clippers, US-amerikanisches Eishockeyfranchise (1936 bis 1937)
 Oakland Clippers (Fußball), US-amerikanisches Fußballfranchise (1966 bis 1969)